Ро́берт Ме́лсон (; род. в ) — американский политолог, профессор политологии, участник программы еврейских исследований университета Пердью, Индиана, Соединённые Штаты. В 2003—2005 гг. являлся президентом Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS).

Занимается исследованием проблемы геноцида и конфликтов. Автор ряда книг и исследований, в том числе — про Холокост и геноцид армян, гражданскую войну в Нигерии.

Публикации 
 Theoretical inquiry into the Armenian massacres of 1894-96. «Contemporary Studies in Society and History», 1982, vol. 24, № 3, pp. 481—509.
 Provocation or nationalism: a theoretical inquiry into the Armenian Genocide of 1915. In: The Armenian Genocide in perspective. New Brunswick, NJ, 1986, pp. 61-84.
 Revolutionary genocide: on the causes of the Armenian Genocide of 1915 and the Holocaust. «Holocaust and Genocide Studies», 1989, vol. 4, № 2, pp. 161—174.

Литература

Источники 

Политологи по алфавиту
Политологи США
Исследования геноцида